Fotso est un patronyme bamiléké au Cameroun. On trouve beaucoup de Fotso chez les Bandjoun. Des variantes de ce nom de famille se retrouvent dans les tribus alentour.
Fosso chez les Dschang et alentours de la Menoua.
La racine du nom, Fo peut signifier : 'chef', 'originaire de' ou 'les gens de',... racine que l'on retrouve dans les noms comme Bafoussam (Fu Sap)

Fotso peut désigner :
 Alain-Bertrand Nuetsa-Fotso 
 André Fotso
 Faustine Fotso, informaticienne, environnementaliste et avocate camerounaise
 Kareyce Fotso
 Kate Fotso, femme d'affaires, veuve d'André Fotso
 Laure-Pauline Fotso  
 Victor Fotso, homme d'affaires
 Stade Fotso Victor
 Yves Michel Fotso, homme d'affaires

Homonymie de patronyme